Бухарест 1953 — международный шахматный турнир.

Участие в соревновании приняли 20 шахматистов из 10 стран.

Турнир завершился триумфом советского шахматиста А. К. Толуша. За этот спортивный успех ему было присвоено звание международного гроссмейстера.

Особого упоминания заслуживает выступление 16-летнего Б. В. Спасского. Это был его первый международный турнир. Он сумел разделить 4—6 места и нанести поражения сразу двум шахматистам из мировой элиты: В. В. Смыслову и Л. Сабо. Победа Спасского над Смысловым была признана лучшей партией турнира.

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира  на сайте 365Chess

Спортивные соревнования в Бухаресте
Шахматные турниры в Румынии
1953 год в шахматах